Larios es un apellido. 

En España
 Una familia industrial española protagonista de los inicios de la industrialización malagueña en la primera mitad del siglo XIX:
 Martín Larios y Herreros, I Marqués de Larios (Marquesado de Larios)
 Manuel Domingo Larios y Larios, II Marqués de Larios, cuyo nombre llevan:
 la Calle Marqués de Larios, en Málaga.
 el Monumento al Marqués de Larios, en Málaga.
 Las Bodegas Larios, empresa vitivinícolas y de explotación de la caña de azúcar y destilación de ron propiedad de esta familia dan nombre a varias marcas comerciales de bebidas alcohólicas: Gin Larios; Ron Larios, etc.
La Asociación Atlética Moratalaz, club atlético español que entre 1986 y 1998 logró múltiples títulos naciones e internacionales compitiendo con el nombre de Larios por el patrocinio de esta marca de bebidas.

En México
 Un apellido habitual en México, que entre otros han llevado:
Los tres hermanos, hijos de Rosa Larios, que participaron en la Revolución mexicana:
 Manuel Caloca Larios Pedro Caloca Larios Ignacio Caloca LariosUn artista mexicano:Mauricio Jiménez LariosVarios políticos mexicanos:Emma Lucía Larios GaxiolaHéctor Larios CórdovaUn jugador de fútbol mexicano:Pablo Larios Iwasaki'''

En Colombia 
apellido poco común en Colombia, Daniel Larios futbolista